Владимир Гулидов:
 Гулидов, Владимир Николаевич (1941—1999) — советский и российский металлург, директор Красноярского завода цветных металлов.
 Гулидов, Владимир Платонович (1876—1920) — русский генерал.